Эръокынманкы (Эрокынманкын) — мелководная лагуна на арктическом побережье Чукотского моря в пределах Иультинского района Чукотского автономного округа России.

Название в переводе с  — «лагуна переправы».

Лагуна вытянута вдоль побережья моря, отделена от него узкой песчаной косой; на западе сливается с лагуной Каныгтокынманкы. Самая крупная река, впадающая в лагуну — Кывэквын, здесь же Эръокынмангкы имеет выход в пролив Лонга.

Впадающие реки: Озёрный, Вивитгыркэй, Кууль, Мелкий, Совиный, Однобокий, Вязкий.

В водах лагуны осуществляется вылов горбуши.

Топографические карты

Примечания 

Заливы Чукотского автономного округа
Заливы Чукотского моря
Лагуны России